Вятша:

 Вятша — река в Смоленской области.
 Вятша — деревня в Смоленской области.